Mohamed Ahmed (piłkarz)
 Mohamed Ahmed (piłkarz ręczny)
 Mohamed Ahmed (polityk)
 Mahdi z Sudanu